

Patronyme 

 François Rozon (1962-), est un homme d'affaires et publicitaire québécois.
 Gilbert Rozon (1954-), est un producteur québécois.
 Jean-Marc Rozon (1961-), est un skieur acrobatique canadien.
 Tim Rozon (1976-), est un acteur canadien.

Toponyme 

 La Croix-de-Rozon, une localité de la commune de Bardonnex dans le canton de Genève ;
 Chemin de fer Carouge - Croix-de-Rozon, une ancienne ligne de tramway.
Patronyme québécois